Lubomir, Ljubomir, Lyubomir o Ľubomír es un nombre propio masculino de origen eslavo. Significa: lub (amor, favor) y  mir (paz, mundo).

Personajes

Ľubomír Jahnátek, político eslovaco.
Lubomir Kavalek, jugador de ajedrez checo-estadounidense.
Ľubomír Michalík, futbolista eslovaco.
Liubomir Miletich, científico búlgaro.
Ľubomír Moravčík, futbolista eslovaco.

Nombres masculinos
Nombres eslavos
Nombres checos
Nombres polacos
Nombres rusos
Nombres serbios